Bajofondo Tango Club puede referirse a:
Bajofondo, banda de tango electrónico formada por músicos argentinos y uruguayos. 
Bajofondo Tango Club, álbum de Bajofondo, de 2002.